YQD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di The Pas (Manitoba) (Canada)